Fayer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Fayer (1892–1950), ungarischer Fotograf
 Lillian Barylli-Fayer (1917–2014), österreichische Fotografin
 Michael D. Fayer (* 1947), US-amerikanischer Chemiker
 Yuri Fayer (1890–1971), russischer Ballettdirigent, siehe Juri Fjodorowitsch Fajer